Alias Jimmy Valentine – lavoro teatrale del 1910 di Paul Armstrong

Film
 Alias Jimmy Valentine – film del 1915 diretto da Maurice Tourneur 
 Alias Jimmy Valentine – film del 1920 diretto da Edmund Mortimer e Arthur Ripley